Namakkal (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Namakkal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Namakkal